Municipio de San Cristóbal kan syfta på:

El Salvador 

 Municipio de San Cristóbal, El Salvador – kommun, Departamento de Cuscatlán,

Kuba 

 Municipio de San Cristóbal, Kuba – kommun Artemisa,